Сельское поселение Мишутинское — сельское поселение в составе Вожегодского района Вологодской области.
Центр — деревня Мишутинская.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Мишутинский сельсовет.

По данным переписи 2010 года население — 716 человек.

География 
Расположено на востоке района. Граничит:
 на севере с Архангельской областью,
 на востоке с Верховажским районом,
 на юге с Сямженским районом,
 на западе с Митюковским, Нижнеслободским и Ючкинским сельскими поселениями.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Мишутинского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входят 24 населённых пункта, в том числе
23 деревни,
1 посёлок.

Примечания 

Муниципальные образования Вожегодского района
Сельские поселения Вологодской области